ИПЭ УрО РАН — Институт промышленной экологии (ИПЭ) Уральского отделения Российской академии наук. Расположен в городе Екатеринбурге.

История 
27 февраля 1989 года по постановлению Президиума Уральского отделения АН СССР был создан Научно-инженерный центр экологической безопасности УрО АН СССР. В 1992 году постановлением Президиума Уральского отделения РАН он был преобразован в Институт промышленной экологии УрО РАН.
Институт аккредитован в качестве научной организации в марте 1998 г.
В апреле 2001 г. Институт успешно прошел очередную аккредитацию.

Основные научные направления 

 экологическая и радиационная безопасность энергетики и атомной промышленности;
 научные основы экологически безопасного и устойчивого развития территорий;
 экологически значимые физико-химические процессы в окружающей среде.

Ссылки 
 Официальный сайт ИПЭ УрО РАН 

Институты РАН
Уральское отделение РАН
Наука в Екатеринбурге